Землянское сельское поселение — сельское поселение в Семилукском районе Воронежской области.

Административный центр — село Землянск.

География 
В черте поселения река Серебрянка запружена и образовала водохранилище. В селении сохранилась дореволюционная Никольская церковь, есть школа и больница, работают молочное и мясоперерабатывающие предприятия, производящие масло, мороженое, пельмени.

История 
В нынешней своей форме сельское поселение существует с 30 ноября 2009 года, когда с согласия населения, выявленного путём голосования, проведенного в данных муниципальных образованиях 24 мая 2009 года, было произведено слияние прежних Землянского, Маловерейского, Малопокровского и Казинского сельских поселений в единое Землянское сельское поселение.

Транспорт 
В поселение ведёт асфальтовая дорога из Воронежа, связывающая также Землянск с Тербунским районом Липецкой области.

Административное деление 
В состав поселения входят:
 село Землянск
 хутор Быстрик
 хутор Головище
 хутор Зацепное
 село Малая Покровка
 хутор Овсянников
 село Серебрянка
 село Малая Верейка

Примечания 

Муниципальные образования Семилукского района
Сельские поселения Воронежской области